Tyler Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

 Tyler Township, du comté de Perry dans l'Arkansas.
 Tyler Township, du comté de Prairie dans l'Arkansas.
 Tyler Township, du comté de Hickory dans le Missouri.
 Tyler Township, du comté de Craig  en Oklahoma.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships